Гхат:
 Гхат — каменное ступенчатое сооружение, служащее для ритуального омовения индуистов и(ли) как место кремации.
 Гхат — буква армянского алфавита.
 Гхат — один из диалектов восточнотамахакского языка туарегской ветви.

См. также 
 Западные Гхаты
 Восточные Гхаты